Área micropolitana de Auburn podría referirse a:

 Área micropolitana de Auburn (Indiana)
 Área micropolitana de Auburn (Nueva York)